Hounds de Chicago est un nom de club sportif notamment porté par :
 les Hounds de Chicago, franchise de hockey sur glace ;
 les Hounds de Chicago, franchise de rugby à XV.